No Mercy (2002) — пятое в истории шоу No Mercy, PPV-шоу, производства американского рестлинг-промоушна World Wrestling Entertainment. Шоу прошло 20 октября 2002 года в Alltel Arena в Норт-Литл-Рок, Арканзас, США.

Шоу включало в себя два главных события. В главном событии от бренда SmackDown! чемпион WWE Брок Леснар победил Гробовщика в матче «Ад в клетке» и сохранил свой титул. Главным событием от бренда Raw стал матч за объединение титулов, в котором чемпион мира в тяжелом весе Трипл Эйч победил интерконтинентального чемпиона WWE Кейна.

Результаты

Примечания 

События 20 октября
Спортивные соревнования в Арканзасе
WWE No Mercy